Tomis – antico nome romano della città di Costanza in Romania
Tomis – genere di ragni della famiglia Salticidae